The Age of the Understatement (album), een muziekalbum van de Britse groep The Last Shadow Puppets
 The Age of the Understatement (lied), een nummer van dit album